(468) Лина () — астероид главного пояса, входящий в состав семейства Фемиды. Он был открыт 18 января 1901 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг в Германии и назван в честь служанки первооткрывателя — Лины.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Фемиды
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей